Сен-П'єрр-д'Антремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-П'єрр-д'Антремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Сен-П'єрр-д'Антремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя